Bongkok (Kramat)
 Bongkok (Paseh)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing